Ремудадеро има више значења:

 Ремудадеро (Пуенте Насионал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ремудадеро (Ел Платеадо де Хоакин Амаро), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику